signifie « vraie vie » en anglais, et peut référer à :

Cinéma 

 , comédie américaine d' sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe australien formé en 1980.

Chanson 

 , chanson de Jeff Carson présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1983 ;
 , album de  sorti le .

Autres 

 Real life, terme d'argot internet.

Homonymie de titre